Les Femmes est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Femmes, cantate profane du compositeur français André Campra publiée en 1708
 Les Femmes, film français réalisé par Jean Aurel, sorti en 1969